Dietrich Wilhelm Grobe (* 27. März 1931 in Duisburg-Meiderich; † 12. März 2023 in Göttingen-Weende) war ein deutscher Bibliothekar, Schriftsteller und Ornithologe.

Leben und Wirken 
Dietrich Wilhelm Grobe arbeitete mehr als 40 Jahre als Bibliothekar in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Als Leiter der Auskunft war er für viele Studierende Ansprechpartner auf der Suche nach Literatur. Daneben bildete er Bibliothekare aus; nach seiner Pensionierung wurde er Dozent beim Deutschen Verband Evangelischer Büchereien. Ab 1956 schrieb er für die Einkaufszentrale Öffentlicher Bibliotheken und den Evangelischen Buchberater über 1000 Rezensionen vor allem zu naturkundlichen Sachbüchern.

Neben seinem Beruf und nach seiner Pensionierung widmete er sich der Dichtkunst, schrieb aber auch Prosa zu meist biografischen Themen und Sachbeiträge.Seine Gedichte und Texte erschienen in zahlreichen Anthologien. In den Stadtzeitschriften der Göttinger Stadtteile Geismar und Weende veröffentlichte Grobe viele Jahre Monatsgedichte.

Gemeinsam mit seiner Frau leitete er viele Jahre den Literaturkreis Bovenden und wirkte beim Literaturkreis Geismar und der Autorengruppe Creativo mit. 

Grobe war in den 1950er Jahren Mitgründer des Bundes für Vogelschutz in Göttingen und widmete sich zeit seines Lebens der Ornithologie. Dabei lieferte er über Jahrzehnte Beobachtungsdaten für Bestandserfassungen in Südniedersachsen und veröffentlichte einschlägige Beiträge in Fachzeitschriften.

Weblinks 
 Dietrich Wilhelm Grobe in WorldCat
 Dietrich Wilhelm Grobe in Deutsche Nationalbibliothek
 Autorenportrait Dietrich Wilhelm Grobe bei Creativo

Einzelnachweise 

Bibliothekar (Deutschland)
Person (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)
Ornithologe
Autor
Schriftsteller (Göttingen)
Deutscher
Geboren 1931
Gestorben 2023
Mann